Shag Rock kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Shag Rock (ö i Antarktis),

Australien 

 Shag Rock, Houtman Abrolhos, klippa i Western Australia,

Heard- och McDonaldöarna 

 Shag Island (ö i Heard- och McDonaldöarna), 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar